Melvin (Illinois)
Melvin (Iowa)
Melvin (Michigan)
Melvin (Texas)

Desambiguações de topônimos